San Mamés steht für:
 San Mamés (1913), Fußballstadion des AC Bilbao 1913–2013
 San Mamés (2013), Fußballstadion des AC Bilbao seit 2013
 Bahnhof Bilbao San Mamés